Eamon è un tennista diversamente abile e gioca su una carrozzina.

Sportivi paralimpici neozelandesi